Neue Pfalz bezeichnet Bauwerke:
 Neue Pfalz in Soest, eine Nebenresidenz der Erzbischöfe von Köln; siehe Palatium (Soest)
 Neue Pfalz (St. Gallen), die Residenz der Fürstäbte von St. Gallen, heute Regierungsgebäude des Kantons

Siehe auch:
 Junge Pfalz, 1505 neu geschaffenes Territorium der Pfalzgrafen bei Rhein